Budimpeštanska konvencija 1877.
Budimpeštanska konvencija 2000., konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima
Budimpeštanska konvencija 2001., konvencija o kibernokriminalu

Izvori